IZT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Militare di Iztepec, Iztepec, Messico